Прапор України — державний прапор України
 «Український Прапор» — урядове видання ЗУНР